Der Name Süttorf steht für folgende Orte in Niedersachsen:
 Süttorf (Neetze), Ortsteil der Gemeinde Neetze
 Süttorf (Oetzen), Ortsteil der Gemeinde Oetzen

Siehe auch:
Suttorf